Donato Antonio Donofrio – geologo italiano
 Edward Donofrio – schermidore statunitense

Pagine correlate 

D'Onofrio